Брайан Роман () — американский астроном, планетолог и первооткрыватель астероидов, который работает в Паломарской обсерватории. В период с 1988 по 1990 год им было открыто в общей сложности около 11 астероидов, часть из которых была обнаружена совместно с Элеанорой Хелин. Он также является первооткрывателем нескольких короткопериодических комет: 111P/Хелин — Романа — Крокетта, 117P/Хелин — Романа — Алу и 132P/Хелин — Романа — Алу.

В знак признания его заслуг один из астероидов был назван в честь него .

См. также 
 Теодор Брорзен
 Педер Хорребоу
 Вольф Биккель

Примечания

Ссылки 
 Brian Roman

Википедия:Биографии современников
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Первооткрыватели астероидов